Финал Кубка Англии 1896 года () — футбольный матч, завершивший розыгрыш Кубка Англии сезона 1895/96. Он стал 25-м финалом Кубка Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии, старейшего футбольного турнира в мире. Матч прошёл 18 апреля 1896 года на стадионе «Кристал Пэлас» в Лондоне. В нём встретились английские клубы «Уэнсдей» и «Вулверхэмптон Уондерерс». Победу со счётом 2:1 одержал клуб из Шеффилда благодаря «дублю» Фреда Спайксли.

Новый трофей 
В том сезоне команды сражались за новый трофей Кубка Англии, так как предыдущий, вручённый на хранение «Астон Вилле», был украден. После этого первый трофей Кубка Англии больше никто не видел, официальное расследование полиции ни к чему не привело. Новый трофей, изготовленный в 1896 году, использовался до 1910 года.

Финальный матч 

Крайний левый нападающий «Уэнсдей» Фред Спайксли открыл счёт в матче уже на первой минуте, замкнув передачу Гарри Дейвиса. Спустя семь минут  сравнял счёт. На 18-й минуте Спайксли оформил «дубль». Больше голов в матче забито не было, и «Уэнсдей» впервые в своей истории выиграл Кубок Англии.

Вратарь «волков»  был «оглушён» перед тем, как Спайксли забил свой второй гол: мяч отскочил от штанги, ударился о газон, и вылетел в поле. Судья засчитал взятие ворот, однако Теннант не осознал этого. В конце матча он подошёл к капитану «Уэнсдей»  и поинтересовался, когда будет переигровка, на что получил ответ, что переигровки не будет, а «Уэнсдей» выиграл со счётом 2:1, и очень этому удивился.

Отчёт о матче

Путь к финалу

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk

1896
Футбол в Англии в сезоне 1895/1896
Кубок Англии 1896
Кубок Англии 1896
Апрель 1896 года
1890-е годы в Лондоне